Unter der Rotweinsorte Cornalin können zwei Rotweinsorten gemeint sein:

 Cornalin d’Aoste (Humagne Rouge, Cornalin), der Cornalin aus dem Aostatal, eine natürliche Kreuzung von Rouge du Pays und einer unbekannten Rebsorte
 Rouge du Pays (Cornalin du Valais, Walliser Cornalin, Cornalin, Landroter), eine natürliche Kreuzung von (Mayolet × Petit-Rouge)